Goodrich kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael A. Goodrich
 Sherel Goodrich

Robotskapade auktorsförkortningar